Апрель — многозначный термин.
 Апрель — четвёртый месяц года.

Искусство 

Другое:
 «Апрель» — песня российской рок-группы «Кино».
 «Апрель» — песня российской рок-группы «Алиса».
 «Апрель» — белорусский диджей, музыкант и битмейкер.
 «Апрель» — советская, российская рок-группа (Ленинград).
 Апрель — всесоюзная ассоциация писателей в поддержку перестройки.
 Апрель — детский творческий коллектив, занимающийся танцами, вокалом и постановкой музыкальных спектаклей.

Топонимы 
 Апрель — посёлок (микрорайон) в составе Томска.

См. также 
 Апрелев
 Апрельский
 APRIL

Примечания